Some Nights (album), een album van de Amerikaanse band Fun.
Some Nights (single), een single van bovengenoemd album